Евге́ния Влади́мировна Расска́зова (род. 23 марта 1979, Новосибирск) — российская эстрадная певица, писатель, телеведущая.

Биография 
Родилась в Новосибирске, в том же году переехала в Челябинск. 8 лет пела в хоровой студии «Мечта». В 1996—2001 училась в Южно-Уральском государственном университете.

В 2001 стала обладателем первой премии шестого оренбургского фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни «Встреча-2001».

В том же году переехала в Москву, полгода пела в проекте «Наши песни» Юрия Гарина, стала дипломантом 25-го Ильменского и 28-го Грушинского фестивалей авторской песни.

В 2001—2003 пела в клубах, работала ведущей детских и взрослых мероприятий и концертов, выступала с театром двойников, солировала в шоу-группе «Подруги». В 2003 году участвовала в телевизионном проекте «Фабрика звёзд».

В 2007 вышел альбом «Пpolife».

Первый роман Рассказовой под названием «ПроLIFE. Как лечь звездой» стал бестселлером. 

В 2008 выпущен следующий роман: «Худеющая или Желаниям вопреки…».

2009—2010 Телеведущая авторской программы на телеканале Столица.

В 2010 выпущен мистический роман: «Внутри неё».

В 2010 — Участница Российского Евровидения.

2011 — Лауреат конкурса «Весна романса» БКЗ Октябрьский Санкт-Петербург.

В 2014 году принимала участие в телевизионной программе «Давай поженимся».

В 2020 году защитила магистерскую диссертацию как педагог-психолог.

В настоящее время Евгения не только принимает участие в концертах, но и преподаёт вокал и технику речи.

Дискография 
 ПpoLife (2007)
 ProЛюбила (2009)
 Васильки (2016)

Библиография 
 ПроLIFE. Как лечь звездой (2007) ISBN 5-17-041961-9, ISBN 5-271-16040-8, ISBN 5-17-041951-1, ISBN 5-271-15924-8, ISBN 5-271-16040-8
 
 «Внутри неё» (2010) Мистический роман

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001377503226 Facebook Евгении Рассказовой

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Персоналии:Москва
Персоналии:Челябинск
Фабрика звёзд (Россия)
Писательницы России XXI века
Грушинский фестиваль